VI Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (кинофестиваль) ''(Le 6eme Festival international du film fantastique d'Avoriaz)  проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1978 года.

Жюри 

Уильям Фридкин (William Friedkin) — президент
Карел Аппель (Karel Appel)
Фернандо Аррабаль (Fernando Arrabal)
Джейн Биркин (Jane Birkin)
Даниэль Буланже (Daniel Boulanger)
Михалис Какоянис (Michael Cacoyannis)
Дидье Декуэн (Didier Decoin)
Ален Делон (Alain Delon)
Мишель Драш Michel Drach)
Серджо Леоне (Sergio Leone)
Фелисьен Марсо (Felicien Marceau)
Жанна Моро (Jeanne Moreau)
Надин Трентиньян (Nadine Trintignant)
Анри Верней (Henri Verneuil)

Лауреаты 

 Гран-при: «Замкнутый круг» (Full Circle), Великобритания, 1977, режиссёр Ричард Лонкрейн

 Спец. приз жюри: «Последняя волна» (Last Wave, The), Австралия, 1977, режиссёр Питер Уэйр

 Приз критики: «Ангел и женщина» (L'Ange et la femme), Канада, 1977. режиссёр Жиль Карл

 Приз «Золотая антенна»: « Голова-ластик» (Eraserhead) Канада, 1977. режиссёр Дэвид Линч

См. также

Ссылки
1978